Fotorealistisk kan syfta på:

 Fotorealism – en riktning inom måleri och skulptur där verkligheten avbildas så troget som möjligt
 Fotorealistisk – en term i datorgrafik, se rendering